China Open 2006 był dziewiątym (i piątym rankingowym) turniejem sezonu snookerowego 2005/06. Zawody po raz pierwszy w swojej historii rozegrane były na Uniwersytecie Pekińskim w Pekinie. Najlepsi snookerzyści świata rywalizowali w dniach 19–26 marca 2006. 

Obrońca tytułu i zarazem reprezentant gospodarzy, Ding Junhui, doszedł do półfinału, w którym przegrał z późniejszym triumfatorem zawodów, Markiem Williamsem. Walijczyk za to zwycięstwo otrzymał 30 tysięcy funtów oraz 5 tysięcy punktów rankingowych.

W zawodach, oprócz 32 profesjonalistów, wystąpiło 8 graczy z dzikimi kartami.

Turniej w Polsce transmitowała stacja Eurosport.

Drabinka turniejowa

Runda dzikich kart

Faza zasadnicza turnieju

Finał

Kwalifikacje 
Turniej kwalifikacyjny odbył się w dniach 15 – 18 listopada 2005 w walijskim Prestatynie. Spośród 80 graczy awans do zawodów zapewniło sobie 16.

Brejki powyżej 100 punktów w turnieju głównym 
W turnieju głównym China Open 2006 padły w sumie 23 brejki powyżej 100 punktów.
  Ding Junhui 135, 119, 114
  Mark J. Williams 133, 116, 115
  David Roe 131
  John Higgins 128, 100
  Ricky Walden 127, 122
  Adrian Gunnell 127
  Joe Swail 125
  Jamie Cope 124, 112
  Shaun Murphy 124
  Michael Holt 123
  Graeme Dott 120
  Drew Henry 115
  Scott MacKenzie 107
  Yang Qing Tian 107
  Joe Perry 105
  Matthew Stevens 101

Linki zewnętrzne 
 
 China Open 2006 w serwisie WWW Snooker
 

China Open (snooker)
2006 w sporcie